Gens Cornifícia, gens romana plebea
 Biografies:
 Cornifícia (filla de Quint Cornifici), dama romana
 Cornifícia (poetessa), poetessa romana
 Cornifícia (filla de Marc Aureli), filla de Marc Aureli